14. Mistrovství Evropy juniorů v atletice – sportovní závod organizovaný EAA se konal ve Slovinsku a to v Lublani. Závod se uskutečnil od 24. července – 27. července 1997.

Výsledky

Muži

Ženy

Medailové pořadí

Čeští atleti do 8. místa

Externí odkazy 
  ME juniorů v atletice 1997 
 Přehled medailistů 1964 – 2005 (muži) 
 Přehled medailistů 1964 – 2005 (ženy) 

Mistrovství Evropy juniorů v atletice
Atletika v roce 1997
Atletika ve Slovinsku
Sportovní události v Lublani
Sport ve Slovinsku v roce 1997
Sport v Evropě v roce 1997